Лос Агвилотес има више значења:

 Лос Агвилотес (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агвилотес (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику